Porsche 787 — болид Формулы 2, построенный компанией Porsche. Использовался командой Porsche System Engineering в гонках чемпионата мира Формулы 1  года.

История 
В  году по принятым правилам Формулы 1 объём двигателя был ограничен 1,5 литрами. Это изменение позволило компании Porsche принять участие в Гран-при Формулы 1. В 1961 году в гонках Чемпионата мира использовалась модель Porsche 787, построенная на базе шасси Формулы 2 и  оснащённая полуторалитровым четырёхцилиндровым оппозитным двигателем Porsche 747. Шасси 787 использовалось гонщиками Йо Бонниером и Дэном Гэрни на трёх Гран-при, а основным болидом команды в том году была модель 718.

В следующем сезоне шасси 787 использовалось в одной гонке частной командой Ecurie Maarsbergen.

Ссылки 
 Официальный глобальный сайт Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
 Официальный сайт Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
 Официальный сайт Porsche Motorsport 
 Энциклопедия F1 

Формула-1 в сезоне 1961
Формула-1 в сезоне 1962
787
Шасси Porsche Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1961 года
Автомобили Формулы-1 1962 года